Denumirea de Novacene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Novacene, un sat în comuna Nikopol, regiunea Plevna;
 Novacene, un sat în comuna Botevgrad, regiunea Sofia.